Glasfront steht für:
 Gebäudefront aus Glas, siehe Glasfassade
 weitere Raumabschlüsse, siehe Glasarchitektur
 Frontseite eines Möbelstücks aus Glas, siehe z. B. Vitrine
 Frontseite eines technischen Geräts aus Glas, siehe z. B. Bildschirm

Siehe auch: